Le baptisme au Canada est présent depuis 1763.

Histoire 
Le baptisme au Canada a ses origines dans une mission américaine à Sackville (Nouveau-Brunswick) en 1763. La première église baptiste officielle au Canada est celle de Wolfville en Nouvelle-Écosse fondée le    .

Dénominations baptistes 

On retrouve plusieurs conventions baptistes au pays. Par exemple, il y a les Ministères baptistes canadiens fondés en 1944, The Fellowship fondée en 1953 et la Canadian National Baptist Convention fondée en 1985. Ces dénominations regroupent des unions régionales, comme au Québec, avec l'Association d'Églises Baptistes Évangéliques au Québec (affiliée à The Fellowship), l'Union d'Églises baptistes francophone du Canada (affiliée aux Ministères baptistes canadiens).

Instituts de théologie et séminaires baptistes 

L’Institut Feller à Grande-Ligne (devenu Saint-Blaise-sur-Richelieu) est fondée en 1836 par Louis Roussy et Henriette Feller,  des missionnaires baptistes suisses, dispensant des études bibliques, qui a fermé ses portes en 1967    En 1974, l’Association d'Églises baptistes évangéliques au Québec fonde le Séminaire baptiste évangélique du Québec . En 1982, l’Union d'Églises baptistes francophones du Canada fonde la Faculté de théologie évangélique (Montréal) .

Statistiques
Selon l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 de Statistique Canada, il y avait 635 840 baptistes dans le pays en 2011 .

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Religion au Canada
 Religion au Québec
 Protestantisme au Québec
 Évangélisme au Québec

Bibliographie 
 
 .
 .
 .
 .

Liens externes 
  Baptist General Conference of Canada
  Canadian National Baptist Convention
 Association des Églises baptistes évangéliques au Canada
 Ministères baptistes canadiens

Baptisme au Canada